Кайё («Каё») — японский лёгкий авианосец времён Второй мировой войны.

Проект 
В декабре 1941 года для нужд флота был реквизирован пассажирский лайнер «Argentina Maru». В течение года он использовался как войсковой транспорт.

Далее, в декабре 1942 года поставлен на переоборудование в эскортный авианосец и переименован в «Каё».

Конструкция 
Проект перестройки в целом повторял Таё, но предусматривал замену дизельной установки на паротурбинную, заимствованную у серийного эсминца.

В остальном конструкция была стандартной: одноярусный ангар, два лифта, легкая полетная палуба с деревянным настилом. Катапульты отсутствовали.

В июле 1944 года число 25-мм автоматов увеличили до 44.

История службы 
 19 марта 1945 года «Кайё» поврежден американской палубной авиацией.
 24 июля 1945 года подорвался на неконтактной мине (повреждена кормовая часть) и сел на мель в заливе Беппу.
 28 июля 1945 года тяжело поврежден бомбами английской палубной авиации и исключен из состава флота.

Примечания

Ссылки 
 Каё 1938-1945

Авианосцы Японии периода Второй мировой войны
Военные корабли и суда Mitsubishi